Talavera la Vieja
 Badajoz
 Cidade Rodrigo

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos
Povoações romanas na Espanha
Cidades da Lusitânia
Cidades da Roma Antiga